Le sorprese del divorzio, film diretto da Guido Brignone (1923)
Le sorprese del divorzio (The first Mrs. Fraser), film diretto da Thorold Dickinson e Sinclair Hill (1932)
Le sorprese del divorzio, film diretto da Guido Brignone (1939)
Le sorprese del divorzio (Imam dvije mame i dva tate), film diretto da Kresimir Golik (1968)